Amerykanie:
 Jim Morrison – muzyk z zespołu The Doors
 Toni Morrison – pisarka amerykańska
 Tommy Morrison – bokser amerykański
 James Morrison – amerykański piosenkarz
 Jennifer Morrison – amerykańska modelka
 Frank Morrison – polityk amerykański
 John Wayne, właściwie Marion Robert Morrison

 Brytyjczycy:
 Van Morrison – muzyk brytyjski
 Peter Morrison – polityk brytyjski
 Clinton Morrison – irlandzki piłkarz
 James Morrison – szkocki piłkarz
 Mark Morrison – brytyjski muzyk

Miejscowości w USA:
 Morrison – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Jefferson
 Morrison – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Morrison – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Morrison – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Gasconade
 Morrison – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Noble
 Morrison – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Warren
 Morrison – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Morrison (ang. Morrison Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Morrison (ang. Morrison Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Morrison (ang. Morrison County) – w stanie Minnesota
Inne:
 Formacja Morrison – formacja geologiczna w Kanadzie i USA
 Morrisons – sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii